Bukowiec (gromada w powiecie bartoszyckim) (iławecki/górowski/bartoszycki)
 Bukowiec (gromada w powiecie brodnickim)
 Bukowiec (gromada w powiecie chodzieskim)
 Bukowiec (gromada w powiecie międzyrzeckim)
 Bukowiec (gromada w powiecie nowotomyskim)
 Bukowiec (gromada w powiecie pilskim)
 Bukowiec (gromada w powiecie rawskim)
 Bukowiec (gromada w powiecie świeckim)

także:

 Bukowiec I (gromada) (powiat opoczyński; od 1961 gromada Bukowiec Opoczyński)
 Bukowiec II (gromada) (powiat opoczyński; od 1961 gromada Bukowiec Bukowiec nad Pilicą)
 Bukowiec Górny (gromada) (powiat leszczyński)
 Gromada Bukowiec nad Pilicą (powiat opoczyński; do 1961 gromada Bukowiec II)
 Gromada Bukowiec Opoczyński (powiat opoczyński; do 1961 gromada Bukowiec I)
 Stary Bukowiec (gromada) (powiat kościerski)